Афган:

 Афган — азербайджанське ім'я.
 «Афган» — радянська жаргонна назва держави Афганістан, що зародилась в період радянської військової інтервенції 1979–1989 рр.